L'uomo di Londra – romanzo del 1933 di Georges Simenon
 L'uomo di Londra – film del 2007 di Béla Tarr